La carta puede referirse a:

Literatura 
 La carta (1930), novela de Somerset Maugham.
 La carta robada (1844), cuento de Edgar Allan Poe.

Cine 
 La carta (The Letter) (1929), película dirigida por Jean de Limur;
 La carta (The Letter) (1940), película dirigida por William Wyler - segunda versión cinematográfica de la obra de Somerset Maugham;
 La carta (La lettre) (1999), película dirigida por Manoel de Oliveira;
 La carta delatora (Cause for Alarm!) (1951), película de Tay Garnett.
 La carta del Kremlin (1970), película de John Huston.

Música 
 La carta (1968), canción de Los Yorks;
 La carta (1998), canción de La Oreja de Van Gogh;
 La carta (The Letter) (2009), ópera del compositor estadounidense Paul Moravec basada en Somerset Maugham, estrenada en la Santa Fe Opera.
 La carta (2022), álbum de la cantante colombiana Greeicy.

Pintura 
 La carta (De liefdesbrief) (h.1669/70), pintura de Johannes Vermeer.